Wolfartsweiler ist ein Ortsname:

 Wolfartsweiler (Bad Saulgau), Stadtteil und Dorf von Bad Saulgau, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Wolfartsweiler (Bad Wurzach), Weiler im Stadtteil Unterschwarzach von Bad Wurzach, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg